Il doppio  dello  São Léo Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Franco Ferreiro e Rubén Ramírez Hidalgo hanno battuto in finale Gastão Elias e Frederico Gil 6–7(4–7), 6–3, [11–9].

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  Rubén Ramírez Hidalgo (campioni)
  Daniel Muñoz de la Nava /  Jaroslav Pospíšil (primo turno)

  Rodrigo Grilli /  Andre Miele (semifinali)
  Andrés Molteni /  Guido Pella (primo turno)

Tabellone

Note 
 

São Léo Open 2011